Гура́ге — зона на севере Области Народностей Южной Эфиопии (Эфиопия). Зона названа по группе народов гураге, составляющих большинство населения зоны. Административным центром зоны является город Уольките. Высшая точка — гора Гураге (3719 м).

На севере, северо-западе и востоке зона граничит с регионом Оромия, на юго-западе — с особым районом Йем и зоной Хадия, на юго-востоке — с зоной Сыльти.

Население зоны составляет 1.279.646 чел. (перепись 2007).

Административное деление 
Зона делится на 13 районов (уорэд) и 2 города-уорэд.

До 2001 года зона Гураге включала в себя также уорэды Далоча, Ланфыро и Сыльти, однако по результатам референдума, проведённого между 18 и 26 апреля 2001 года, эти районы образовали новую зону Сыльте, к которой позднее были также присоединены часть уорэды Гумэр-Гета и части зоны Хадия и особого района Алаба.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница зоны Гураге 
 SNNP Region Administrative Map // United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) site

Зоны Эфиопии
Область Народностей Южной Эфиопии